Desmanet (familie), Zuid-Nederlandse adellijke familie met verschillende vertakkingen
 Pierre-Charles Desmanet de Biesme (1793-1865), Belgisch politicus, lid van het Nationaal Congres, volksvertegenwoordiger, senator
 Philippe Josephe Eugène Desmanet (176 -1829), Zuid-Nederlands politicus, Tweede Kamerlid

Achternaam